Auriga – antico conduttore di carri, in guerra o negli agoni
 Auriga di Delfi – scultura greca
 Auriga – costellazione della sfera celeste
 HMS Auriga (P419) – sottomarino della Royal Navy britannica, inaugurato nel 1945
 AURIGA (Antenna Ultracriogenica Risonante per l'Indagine Gravitazionale Astronomica) – rivelatore di onde gravitazionali , Laboratori nazionali di Legnaro